Bitschin ist

 der deutsche Name der Ortschaft Bycina in der Gmina Rudziniec (eine Gmina im Powiat Gliwicki in der Woiwodschaft Schlesien), siehe Bycina

Bitschin ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Bitschin (* um 1400; † nach 1464), deutscher Theologe, Jurist und Chronist